Хорст Зёлле (; 3 июня 1924, Лейпциг, Веймарская Республика — 6 октября 2016, Цойтен, Германия) — восточногерманский государственный деятель, министр внешней и внутригерманской торговли ГДР (1965—1986).

Биография 
Родился в семье ремесленника. Окончив среднюю школу, в 1940—1942 годах получал торговое образование. В 1942 году был призван на службу в вермахт, в 1944 году попал в советский плен, освобождён в августе 1945 года.

Вернувшись в Германию, в 1945 году вступил в Социал-демократическую партию Германии, после слияния партий стал членом СЕПГ. В 1946—1947 годах обучался на рабфаке в Лейпциге, затем был зачислен в Лейпцигский университет. По окончании университета в 1950 году работал инструктором в министерстве транспорта. В 1952—1962 годах занимал инструкторскую должность, затем руководил сектором внешней торговли, отделом торговли, снабжения и внешней торговли ЦК СЕПГ. С января 1963 по март 1965 года занимал должность статс-секретаря в министерстве внешней и внутригерманской торговли.

С марта 1965 по май 1986 года — министр внешней и внутригерманской торговли (некоторое время должность называлась «министр внешнеэкономических связей», затем «министр внешней торговли»).

В мае 1986 года он был назначен заместителем председателя Совета Министров ГДР и занимал эту должность до 7 ноября 1989 года. С ноября 1988 по 1989 года являлся постоянным представителем ГДР в Совете экономической взаимопомощи.

Член ЦК СЕПГ (1976—1989), кандидат в члены ЦК СЕПГ (1963—1976).

Награды и звания 
 Почётная пряжка в золоте к Ордену «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени
 Орден Карла Маркса
 Орден Дружбы народов (1 июня 1984 года, СССР)

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Участники Второй мировой войны
Военнопленные Германии
Выпускники Лейпцигского университета
Экономисты Германии
Члены ЦК СЕПГ
Министры внешней торговли ГДР
Члены Социал-демократической партии Германии